Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1986 – jedenaste mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do IO 1988. Odbył się w dniach 25 lutego – 8 marca 1986 roku w Szwajcarii. Tytułu zdobytego w 1982 roku broniła reprezentacja ZSRR, zwyciężyła zaś Jugosławia.

System rozgrywek 
W rozgrywkach uczestniczyło szesnaście drużyn, które zostały podzielone na cztery grupy po cztery drużyny. Trzy najlepsze drużyny przechodziły do dalszej części rozgrywek – fazy zasadniczej z zaliczeniem wyników meczów między tymi drużynami. Zespoły z grup A i B  utworzyły grupę I, zaś zespoły z grup C i D utworzyły grupę II. Zespoły, które zajęły w grupach 4. miejsca zagrały o miejsca 13-16.
Zwycięzcy grup I i II zagrali o 1. miejsce; drużyny, które zajęły drugie miejsca zagrały o 3. miejsce. Drużyny z następnych miejsc – zagrały kolejno o 5., 7., 9. i 11. miejsce.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 13–16

Faza pucharowa

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 Jugosławia : Rnić (1), Vuković (1), Saračević (2), Grubić (1), Mrkonja (3), Vujović (4), Cvetković (6), Isaković (6, 3 pen.).
 Węgry : P. Kovács (5), M. Kovács (3), Fodor (1), Ivancsik (5), Szabó (1), Horváth (3), Gyurka (2), Marosi (2).

Zwycięzca 
Jugosławia
Skład: Mirko Bašić, Zlatan Arnautović, Rolando Pušnik, Momir Rnić, Veselin Vuković, Zlatko Saračević, Jovica Elezović, Časlav Grubić, Jasmin Mrkonja, Zlatko Portner, Veselin Vujović, Jovica Cvetković, Jožef Holpert, Dragan Mladenović, Muhamed Memić, Mile IsakovićTrener: Zoran Živković

Klasyfikacja końcowa

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 
 

1986
1986 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Szwajcarii
1986 w Europie
Szwajcaria w XX wieku